moderator (fizyka) – inaczej spowalniacz neutronów, mający zastosowanie w reaktorach jądrowych.
 moderator (internet) – osoba dbająca o porządek i przestrzeganie zasad, przeważnie na forach, kanałach IRC lub innych stronach internetowych.
 moderator (psychologia) – czynnik decydujący o zależności lub braku zależności pomiędzy zmiennymi.